Cud na 34. ulicy – amerykański film z 1947
 Cud na 34. ulicy – amerykański film z 1994